Aichner peut faire référence à :
 Bernhard Aichner (1972-), écrivain autrichien ;
  (1943-), historien militaire allemand ;
  (1955-), actrice autrichienne ;
 Fabian Aichner (1990), catcheur (lutteur professionnel) italien ;
  (1912-1987), professeur et écrivain germano-morave ;
  (1918-1994), pilote et avocat italien ;
  (1816-1910), prince-évêque de Bressanone.

Homonymie de patronyme